Второе французское вторжение в Португалию, в котором войска Португалии и Великобритании противостояли войскам французской империи, началось в феврале 1809 года и закончилось после битвы при Порту 12 мая 1809 года. Оно произошло во время Пиренейских войн, являющихся частью наполеоновских войн.

Предыстория 
После подписания Синтрской конвенции, которая положила конец первому французскому вторжению в Португалию, подписавшие её Далримпл, Бьюррард и Уэлсли были вызваны в Лондон для участия в слушаниях комиссии по расследованию условий заключения этого документа. 6 октября 1808 года командование британскими войсками на Пиренейском полуострове было передано сэру Джону Муру.

На Эрфуртском конгрессе (27 сентября — 14 октября 1808 года) были подтверждены условия Тильзитского мира (7 июля 1807 года) между Наполеоном и Александром I. Французский император теперь был свободен прибыть в Испанию для решения вопроса о Пиренейском полуострове. Наполеон вступил в Испанию 4 ноября; общая численность французских войск на полуострове превышала 200 тысяч человек.

Наступление во главе с самим императором заставило сэра Джона Мура вместе с большинством британских войск, находящихся в Португалии, перебраться в Испанию, чтобы вместе с испанскими армиями пытаться противостоять этой угрозе. Кампания завершилась эвакуацией британских войск после битвы при Ла-Корунье 16 января 1809 года. Наполеон, однако, был вынужден вернуться в Францию, чтобы разобраться с австрийцами, возглавившими Пятую коалицию. Он оставил преследование британской армии 2-му корпусу под командованием маршала Никола Жана де Дьё Сульта.

Приказы, полученные Сультом от Наполеона, состояли в том, чтобы идти к Порту после того, как британские войска покинут Ла-Корунью, и оккупировать его к 1 февраля. Десять дней спустя 2-й корпус должен был быть в Лиссабоне. 1-й корпус, находившийся в Мериде (Испания, примерно в 65 км от Бадахоса), под командованием маршала Клода-Виктора Перрена, должен был направить колонну к Лиссабону, когда Сульт приблизится к португальской столице. Кроме того, 2-я дивизия (под командованием генерала Пьера Белона Лаписса), которая находилась в Саламанке, должна была отправиться в Сьюдад-Родриго и Алмейду, как только поступят известия о прибытии Сульта в Порту.

При разработке этого плана Наполеон не принимал во внимание погодные условия и ужасное состояние дорог, которые не позволяли быстрое передвижение войск. Он также не предвидел действия нерегулярных сил, которые, будучи неспособны остановить продвижение опытных, дисциплинированных и хорошо оснащённых войск, могли, по крайней мере, изнурять их небольшими атаками, задерживать их продвижение и подвергать опасности линии связи. Этот план не мог сработать без связи между различными подразделениями, которые находились на расстоянии многих десятков километров друг от друга; такое сообщение было практически невозможно без привлечения большого количества солдат в качестве эскорта для доставки корреспонденции.

Покинув Ла-Корунью, Сульт отправился в Ферроль, который 26 января 1809 года был без труда захвачен. Готовность населения противостоять французам сводилась на нет отсутствием решимости у их военных командиров. То же самое случилось в Виго и Туе. 2 февраля авангард Сульта достиг северного берега реки Миньо, но только после того, как 16 февраля все силы французов собрались, была предпринята попытка войти в Португалию.

Вторжение в Португалию

Первая попытка 
Первая попытка Сульта войти в Португалию была предпринята между  (на северном берегу, примерно в 3 км от устья реки Миньо) и Каминьей (на южном берегу). Переправа осуществлялась на двух-трёх десятках рыбацких лодок, и, таким образом, одновременно можно было перевозить только около 300 человек. Нерегулярные португальские силы, следившие за южным берегом, открыли огонь, и до берега добрались только три лодки с чуть более чем тридцатью солдатами, которые тут же были взяты в плен.

Сульт отказался от ещё одной попытки пересечь Минью, и приказал своим войскам идти в направлении Оренсе, а оттуда в Шавиш через долину реки Тамега. После марша, сопровождаемого стычками с испанскими повстанцами, авангард Сульта прибыл 20 февраля в Оренсе и обнаружил, что мост находится в целости и сохранности. Только 24-го возле него были сосредоточены все войска. Сульт находился в Оренсе ещё 9 дней для пополнения припасов и ремонта снаряжения. Вторжение в Португалию было запланировано на 4 марта.

Шавиш 
4 марта французская армия прошла от Оренсе до Альяриса и оттуда до Монтеррея, где они ждали ещё три дня, пока армия соберётся. 10 марта Сульт возобновил поход к Шавишу; его войска шли по обе стороны Тамеги. Испанские войска маркиза де ла Романы были выведены из этого региона, и бригадир Франсиско Сильвейра, военный губернатор Траз-уш-Монтиша, остался один на один с захватчиками. Другие португальские войска находились в Браге и Порту под командованием генерала Бернардима Фрейре де Андраде, военного губернатора Порту, но было решено, что они не станет присоединяться к Сильвейре.

Учитывая невозможность сопротивления захватчикам, Сильвейра вывел свои регулярные войска на позиции к Сан-Педру-де-Агоштен, к югу от Шавиша. Тем не менее, сопровождавшие его многочисленные нерегулярные войска, а также часть 12-го пехотного полка Шавиша, решили защищать город. Сульт решил начать с нападения на войско Сильвейры в Сан-Педро, который был вынужден отступить в Вила-Реал. Оказавшись без какой-либо поддержки, защитники Шавеша сдались 12 марта. Сульт сделал Шавиш своей базой для будущих операций в Португалии.

Из Шавеша Сульт решил идти в Порту через Серра-да-Кабрейра и вниз по долине реки Каваду через Руйвайнш и Саламонди. Таким образом он надеялся избежать встречи с войсками генерала Сильвейры. По этому маршруту после Саламонди он должен был добраться до Браги, а оттуда по хорошей дороге в Порту.

Брага 
Генерал Бернардим Фрейре ограничился тем, что разместил наблюдательные посты на позициях в Руйвайнше и Саламонди, где были хорошие условия для обороны. Он послал запросы о помощи епископу Порту и . Первый послал ему 2-й батальон Лояльного Лузитанского легиона под командованием барона де Эбена, но два батальона, отправленные из Лиссабона, ещё не пересекли реку Дуэро. Бернардим Фрейре, не доверяя своим войскам, представлявшим собой недисциплинированную и плохо вооружённую толпу, начал отправлять свои обозы снабжения и артиллерию в тыл, чтобы присоединиться к обороне Порту. Местным населением этот поступок был воспринят как предательство, и Бернардим Фрейре был линчёван толпой.

14 марта Сульт отправился из Шавиша в Брагу. Он послал отряд в направлении Вила-Реала, чтобы оттеснить войска генерала Сильвейры. В то же время кавалерийский корпус Жан-Батиста Франсиски и дивизия Делаборда пошли вперёд и легко погасили очаги сопротивления, которые они обнаружили даже в самых маленьких деревнях, где среди комбатантов были мужчины и женщины, молодые и старые, священнослужители и крестьяне.

В деревне Карвалью-д’Эсте, чуть менее чем в 10 километрах от Браги, на холмах по обе стороны дороги, весьма разнородное войско португальцев примерно в 25 тыс. человек намеревались остановить продвижение захватчиков, несмотря на отсутствие реальных шансов противостоять хорошо оснащённой, дисциплинированной и опытной армии. 20 марта 1809 битва при Браге года была легко выиграна французскими войсками, после чего они оккупировали Брагу.

Порту 
После оккупации Браги Сульт направился в сторону Порту. Португальские войска снова оказали сопротивление на реке Ави (см. Пересечение реки Ави), на мосту Понте-де-Ави и в Трофе, но не смогли предотвратить проход французских войск, и 27-го Сульт подошёл к защитным сооружениям Порту.

Город был защищён линией окопов и артиллерийских батарей длиной около 10 километров, шедшей через холмы, окружавшие город, от форта Сан-Жуан-Баптиста-да-Фош до часовни в Бонфине. Оборонные работы велись под руководством португальских и английских инженеров. Было установлено почти 200 артиллерийских орудий, а главные улицы города были забаррикадированы.

Для защиты Порту было собрано около 5 тыс. солдат регулярных войск, большинство из которых были новобранцами без опыта службы, три или четыре полка плохо вооружённых и слабо дисциплинированных ополченцев и большое количество горожан практически без оружия и какого-либо военного опыта. Их общая численность точно не известна, но считается, что она была не менее 30 тысяч человек.

Португальцы отклонили предложения Сульта о капитуляции, и последовавшая 28 марта 1809 года битва при Порту стала ещё одной демонстрацией неэффективности ополченцев против регулярной армии. Португальская оборона была сломлена, и город попал в руки французов. Однако и после этого внутри города продолжалась борьба; португальцы сдерживали французов на баррикадах, которыми были перекрыты все улицы, однако шансов на успех у них не было. В дополнение к уже обычным зверствам, совершаемым французами после взятия города, много жертв повлекла за собой катастрофа на мосту Понте-дас-Баркас. Тысячи бегущих из города мирных жителей утонули, когда этот мост через реку Дуэро, положенный поверх лодок, рухнул из-за веса людей и огня португальской артиллерии, который был нацелен на французскую кавалерию позади португальских солдат и граждан. После взятия Порту Сульт направил к югу от Дуэро кавалерию Франсиски и пехоту Мерме.

Реорганизация португальской армии 
Когда французы начали второе вторжение в Португалию в феврале 1809 года, португальская армия находилась в состоянии полного хаоса. Распущенная руководившим первым вторжением Жюно в феврале 1808 года, она лишилась большей части своих самых опытных войск и лучших руководителей, уехавших в Бразилию или принудительно рекрутированных в наполеоновский Португальский легион. Чтобы предотвратить какое-либо сопротивление, французы конфисковали большую часть своего вооружения и распустили народное ополчение, действовавшее на периферии. Несмотря на срочные меры, предпринятые летом 1808 года военным губернатором вооружённых сил военного округа Порту Бернардимом Фрейре де Андраде, а также его двоюродным братом, губернатором , по воссозданию и реорганизации португальских вооружённых сил, руководство Португалии осознавало, что проводимых изнутри реформ недостаточно. Однако небольшая оперативная армия Эштремадуры () в 1808 году уже сражалась на левом фланге британских войск. Кроме того, скоординированные атаки войск Фрейре де Андраде и португальского генерала  предотвратили соединение корпусов Луазона и Делаборда, что способствовало англо-португальским победам в битве при Ролисе 17 августа 1808 года и в битве при Вимейру 21 августа 1808 года.

Со своей стороны, высшее английское командование пришло к тем же выводам. Признавая силу воли, мужество и патриотизм португальских войск, воспитанных губернатором Фрейре де Андраде, Уэлсли был убеждён, что из-за отсутствия компетентного руководства и опыта они не в состоянии противостоять французам в одиночку. Поэтому он использовал любые возможности, чтобы задержать их выступление и дать им как можно больше времени для подготовки. Стремясь ускорить восстановление и модернизацию португальской армии, в 1809 году Регентский совет обратился за помощью в проведении реформы и противостоянии французской угрозе к Соединённому Королевству. Англичане в то время имели финансовые средства и резерв офицеров, обученных самым современным методам командования, намного превосходящие таковые имеющиеся в Европе у португальского государства. 7 марта 1809 года принц-регент Жуан VI передал португальские вооружённые силы метрополии под командование британского генерал-майора Уильяма Карра Бересфорда, повышенного до генералиссимуса и получившего звание маршала Португалии. Воспользовавшись реформой, начатой летом 1808 года губернаторами Фрейре де Андраде и Мигелем Перейрой Форьязом, Бересфорд реорганизовал и глубоко модернизировал португальскую армию, которая, однако, сохранила своих генералов и офицеров. Его цель состояла в том, чтобы как можно быстрее адаптировать её к стандартам, принятым в британской армии.

Чтобы компенсировать отсутствие квалифицированных командиров и обновить кадровый состав армии Португалии, зачастую слишком пожилой и неэффективный, Бересфорд поставил во главе португальских войск британских офицеров, имеющих полномочие назначать и увольнять () своих подчинённых. Многие британские офицеры воспользовались этой возможностью, чтобы помочь португальской армии обучить их войска и воспитать новые кадры. Бересфорд создал рекрутинговые базы в Пениши, Мафре и Салватерре, организовал раздачу нового оружия и снаряжения, ввёл обучение «прусской» муштре () и «английским» манёврам (). Он использовал «повестку дня» (), чтобы информировать солдат о состоянии дел в армии и улучшить дисциплину. Он заключал в тюрьму и выдавал ордера на казнь без суда и следствия в военном суде; однако он также высылал поздравления и повышал в должности заслуживающих того.  описывал его как «руководителя и организатора армии» (). Реорганизация первоначально касалась только центра и юга страны, поскольку войска к северу от Дуэро были заняты сопротивлением Сульту. Однако он быстро распространил свою деятельность по всей стране. После завершения объединения португальского и британского штабов, 29 апреля 1809 года Жуан VI назначил Артура Уэлсли генерала-маршалом и главнокомандующим армией Португалии. После гибели Мура в январе 1809 года он стал главнокомандующим всех британских сил в Португалии, а затем принял единое командование португальской и британской армиями, отныне именуемых англо-португальской армией.

Когда через два месяца португальские и британские силы сконцентрировались на изгнании французских войск из Португалии, у Бересфорда было десять реорганизованных пехотных полков (хотя некоторые из них состояли из единственного батальона), три батальона касадоров (созданных Форьязом) и три неполных кавалерийских полка, с португальскими офицерами, обученными британским методам. Некоторые из этих батальонов действовали в составе британских бригад.

Защита Амаранти 
В провинции Траз-уш-Монтиш связь французов вдоль Дуэро с армией в Испании была прервана войсками Сильвейры. Вынужденный уйти из Шавиша, он направил свои войска в Вила-Реал, но, как только узнал, что Сульт отправился в Брагу, он собрал свои войска, регулярные и нерегулярные, и осадил оставшийся там французский гарнизон. Французы сдались после пяти дней осады. Затем Сильвейра отправился в Амаранти, где, помимо множества орденансас (регулярное ополчение), которых ему удалось собрать возле Шавиша, он также принял к себе беглецов из Порту. Теперь его армия насчитывала около 10 тыс. человек.

Войска Сильвейры заняли левый (восточный) берег Тамеги и заблокировали мосты и броды через реку траншеями и различными препятствиями. Когда отряд Луазона, которого Сульт послал установить контакт с силами Лаписса, достиг Тамега, он обнаружил, что все проходы перекрыты войсками Сильвейры. Кульминацией сопротивления португальцев продвижению французских войск стала битва у моста Амаранти. В период с 7 апреля по 2 мая португальским войскам удалось блокировать проход французских войск к востоку от Тамеги, и, что не менее важно, им удалось на это время обездвижить значительную часть армии Сульта, которая после двукратного усиления отряда Луазона, уже насчитывала около 9 тыс. человек .

В итоге французские войска перешли Тамегу, но из-за действий сил Сильвейры и колонны под командованием Бересфорда, которая покинула Коимбру в начале мая и прибыла в Пезу-да-Регуа 10 мая, они в конечном итоге были вынуждены вернуться назад. 12 мая, когда войска Уэлсли вошли в Порту, Луазон начал отступление из Амаранти в Гимарайнш. В тот же день Сульт начал отступление к Галисии.

Британская интервенция 

Британские силы, которые остались в Португалии после отправки сэра Джона Мура в злополучную кампанию, закончившуюся битвой при Ла-Корунье, были не в состоянии противостоять французам не только из-за малой численности, но и из-за характера их командира, сэра . Поэтому к ним было отправлено подкрепление и новый командир: генерал-лейтенант сэр Артур Уэлсли, победитель битвы при Вимейру.

Уэлсли прибыл в Лиссабон 21 апреля 1809 года. Его план состоял в том, чтобы как можно быстрее переправиться с большей частью своих сил в Порту, прежде чем Сульт успеет сосредоточить свою армию; оттуда направить колонну под командованием Бересфорда, чтобы пересечь Дуэро в Ламегу и объединиться с войском Сильвейры, тем самым перекрыв Сульту путь отступления через Траз-уш-Монтиш в сторону Саламанки.

Колонна в 18 тыс. человек, которая должна была отправиться в Порту под непосредственным командованием Уэлсли, состояла из следующих войск :

 6 британских пехотных бригад;
 1 немецкая бригада (Королевский Германский легион, КГЛ);
 10-й (Лиссабон) и 16-й (Лиссабон) португальские пехотные полки;
 3 британских кавалерийских полка;
 1 немецкий кавалерийский полк КГЛ;
 4 артиллерийские бригады (550 артиллеристов и 24 орудия).

Кавалерия насчитывала 1504 всадника. Португальские пехотные полки были распределены по английским бригадам. Англо-португальское войско ещё не было организовано в дивизии, хотя было решено, что бригады Ричарда Стюарта и Мюррея будут действовать вместе под командованием Эдварда Пэджета, бригады Х. Шампбелла, А. Шампбелла и Сонтага будут находиться под командованием Шербрука, а бригады Хилла и Кэмерона под командованием Хилла.

Колонна под командованием Бересфорда, насчитывающая около 5,8 тыс. человек, состояла из следующих подразделений :

 Британская пехотная бригада под командованием генерал-майора Кристофера Тилсона, в составе трёх батальонов, в общей сложности 1439 штыков;
 Португальская пехотная бригада, состоящая из пяти батальонов: 2-й батальон 1-го полка (Лиссабон), 1-й и 2-й батальоны 7-го полка (Сетубал) и 1-й и 2-й батальоны 19-го полка (Кашкайш);
 Кавалерийский корпус, состоящий из 4-го эскадрона 14-го полка лёгких драгунов и трёх эскадронов 1-го португальского касадорского полка (Алкантара), всего 457 сабель;
 Артиллерия из двух португальских бригад (батарей).

В дополнение к этим подразделениям Уэлсли послал войска под командованием генерал-майора Алекса Радолла Маккензи (командира 2-й пехотной бригады), чтобы предотвратить возможное продвижение 1-го корпуса маршала Виктора к Лиссабону через долину Тахо или с юга. Это войско состояло из следующих подразделений :

 2-я британская пехотная бригада (4 батальона);
 Португальская пехотная бригада (9 линейных пехотных батальонов и 3 касадорских батальона);
 Британская кавалерийская бригада (2 драгунских полка);
 Португальская кавалерийская бригада (2 драгунских полка — 5 эскадронов);
 1 батарея британской артиллерии;
 2 португальских артиллерийских батареи.

Колонна Бересфорда начала двигаться на север 6 мая, прибыла в Визеу 8-го и объединилась с Сильвейрой 10-го. Колонна Уэлсли начала движение 7 мая и была разделена на две части, которые пошли разными маршрутами: по главной дороге через Понте-де-Вуга и Санта-Мария-да-Фейра, по которой следовали пять пехотных бригад и вся кавалерия, и по второстепенной дороге вдоль побережья, проходившей через Авейру и Овар, по которое следовали бригады Хилла и Кэмерона. Впереди основной колонны скрытно шли португальские ополченцы под командованием полковника Трента, сообщавшие о деятельности противника.

По прибытии в Авейру бригады Хилла и Кэмерона погрузилась на найденные там суда и высадились в Оваре, постаравшись застать врасплох французскую конницу Франсиски и атаковать её с фланга. Манёвр, однако, не удался, потому что за кавалерийским корпусом находились одиннадцать пехотных батальонов Мерме, и британцам не удалось быстро переправить обе бригады. Основная колонна установила контакт с противником у деревни Серем (по другим данным у Альбергария-а-Нова) в муниципалитете Вога; произошло несколько перестрелок, закончившихся 11 мая битвой при Грижо, произошедшей ближе к Порту. В ту же ночь французские войска Франсиски и Мерме пересекли Дуэро и разрушили за собой мост. Уэлсли занял южный берег.

12 мая некоторым подразделениям Уэлсли удалось неожиданно для французов пересечь Дуэро и создать плацдарм, позволивший пересечь реку остальным войскам. Битва при Дуэро не была особенно ожесточённой, так как застигнутый врасплох Сульт быстро приказал отойти.

Отступление французов 
12 мая во второй половине дня Сульт отправился в Амаранти, надеясь пересечь там Тамегу и встретить отряд Луазона, от которого он не получал новостей с 7-го числа. В сумерках они разбили лагерь в Балтаре, на полпути между Порту и Амаранти. Там он узнал, что Луазон покинул Амаранти и направился в Гимарайнш. Амаранти был теперь в руках португальских войск. План Сульта, который состоял в уходе в Испанию в направлении Саламанки, пришлось срочно менять. На востоке и западе находились вражеские войска, а на юге река Дуэро, и ему пришлось выбирать между тем, чтобы идти на север через гору Серра-де-Санта-Катарина, по труднопроходимым тропам, которые ещё нужно было найти, или сражаться с португальскими войсками в Амаранти. В последнем случае он рисковал быть атакованным с тыла силами Уэлсли, которые наверняка преследовали его от Порту. Поэтому он выбрал первый вариант.

Переход через Серра-де-Санта-Катарина, по опасным горным тропами, заставил его отказаться от всего, что не могли унести на своих спинах люди и вьючные животные. Каждому солдату был отдан приказ оставить в ранце только еду и боеприпасы. Запасы боеприпасов и пороха, которые можно было перевезти на лошадях артиллерии, были должным образом упакованы и погружены. Пушки, боеприпасы к ним и порох, которые нельзя было перевезти, багаж и награбленные ценности были брошены. Марш начался с сильного дождя, который длился три дня и ещё больше затруднил переход, при этом, однако, защитив их от наблюдения врага.

Войско Сульта покинуло Балтар утром 13 мая. На следующий день им удалось связаться с Луазоном, который был в Гимарайнше. Сульт намеревался направиться в Брагу, но получил сведения, что туда уже прибыл Уэлсли. Затем он решил идти Шавиш, но город был занят Бересфордом. Главные дороги для отступления были перерезаны, и ему пришлось продолжать движение по самому сложному маршруту. Он пересёк реку Каваду в Понти-Нова и отправился в Монталегри, прибыв туда 17 мая. На следующий день он начал подниматься на гору Серра-до-Герес в направлении Оренсе в Испании. 19-го числа его войска наконец смогли отдохнуть и как следует поесть. За Монталегри британские и португальские войска его не преследовали.

Последствия 
Отступление было весьма болезненным для французских войск и вызвало половину потерь, понесённых ими с тех пор, как армия Уэлсли перешла через реку Вога и произошли первые контакты между обеими армиями — битвы при Воге, Грижо и Порту, и при отступлении в Испанию. Французские войска потеряли около 4 тыс. человек, в основном из-за болезней. Армия Уэлсли за тот же период потеряла не более 500 человек.

Уэлсли со своим войском вернулся в центр страны, поскольку что испанской Эстремадуре всё ещё угрожала армия Виктора. Но последующие события, в том числе битва при Алькантаре, в которой участвовали войска Лояльного Лузитанского легиона, привели к уходу Виктора из Эстремадуры. Затем Уэлсли вошёл в Испанию, где вместе с армией генерала Куэсты начал так называемую талаверскую кампанию.

Примечания

Литература 
 BOTELHO, J. J. Teixeira. História Popular da Guerra Peninsular. Porto: Livraria Chardron de Lélo & Irmão, Editores (1915)
 GLOVER, Michael. The Peninsular War 1807—1814, a Concise Military History. Penguin Books, Classic Military History (2001).
 OMAN, Charles William Chadwick. A History of the Peninsular War, v. II. Greenhill Books (2004)
 RAWSON, Andrew. The Peninsular War, A Batterfield Guide. Pen & Sword Books, 2009.

Сражения Пиренейских войн
Сражения Португалии
Сражения Франции
Сражения Великобритании
Войны 1809 года